Smallville – serie televisiva sulla giovinezza di Clark Kent
Smallville – cittadina immaginaria in cui è cresciuto Clark Kent e dove erano ambientate le avventure di Superboy
Smallville – rivista a fumetti ispirati alla serie televisiva, contenente anche articoli e interviste agli interpreti